Кантахал има више значења:

 Кантахал (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кантахал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику